X79 steht für:
 X79, Chipsatz von Intel, siehe Intel-7-Serie

X-79 steht für:
 X-79, Segelyacht von X-Yachts